O Melhor jogador do mundo pela FIFA 2004 premiou o brasileiro Ronaldinho pela primeira vez, Thierry Henry termina em segundo lugar.

Resultado

Ver também 
 Melhor jogador do mundo pela FIFA